IWD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Gogebic County, Ironwood, Stati Uniti